Сет — может означать:
 Сет (от  — ряд, серия) — набор чего-либо, например: набор фотографий (фотосет); набор косметических предметов; набор суши или программа выступления диджея.
 Сет (город) () — город на юге Франции.

Религия и мифология 
 Сет (мифология) () — бог в египетской мифологии.
 Сет ( или ) — библейский персонаж, сын Адама и Евы; вариант написания имени Сиф.

В спорте 
 Сет (теннис) — часть матча в теннисе, состоящая из геймов; для выигрыша матча необходимо выиграть 2 из 3, либо 3 из 5 сетов.
 Сет (бейсбол) — в бейсболе: одна из двух разрешённых позиций питчера при подаче.
 Сет (бодибилдинг) — «подход», череда повторов упражнения в бодибилдинге.
 Сет (футбольный клуб) — французский футбольный клуб из одноимённого города.

В играх 
 Сет (игра) — карточная игра, а также название комбинации карт в этой игре.
 Сет — комбинация в покере, состоящая из трёх карт одного достоинства, две из которых на руках и одна на столе.

Искусство и СМИ

Музыка 
 Сет-лист — отрезок времени в расписании музыкального мероприятия.
  — в теории музыки, как в математике и на общем языке, представляет собой совокупность объектов.
  — канадская хард-рок группа из Виктории, Британская Колумбия, Канада, образованная в 2004 году.
  — 2-й студийный альбом английской поп-группы Thompson Twins.
  — альбом 1999 года американского поп-рок-музыканта Алекса Чилтона.

Литература 
 Сет Клируотер — оборотень из серии книг Стефани Майер «Сумерки».
 Сет (Хайборийская Эра) — вымышленное божество стигийцев из произведений Роберта Говарда о Хайборийской эре.

Кино 
 «Сет» — эпизод научно-фантастического телевизионного сериала «Звёздные врата: SG-1», а также вымышленный персонаж, один из гоа’улдов.
  — австралийский драматический фильм 1970 года, снятый Фрэнком Бриттеном и продюсированный Дэвидом Хэннеем по мотивам неопубликованного романа Роджера Уорда.

Персоналии 
 Сет, Викрам (род. 1952) — индийский писатель.

См. также 

 Сет и сеттинг
 Сиф (значения)